Philippe Bruggisser ist der Name folgender Personen:

* Philippe Bruggisser (Manager) (* 1948), Schweizer Manager
 Philippe Bruggisser (Philologe) (1955–2014), Schweizer Klassischer Philologe